I'm in Love – brano di Lennon-McCartney del 1963
 I'm in Love – album di Wilson Pickett del 1967
 I'm in Love – brano di Bobby Womack reinterpretato da Aretha Franklin e pubblicato come singolo nel 1974
 I'm in Love – album di Evelyn King del 1981
 I'm in Love – singolo di Evelyn King del 1981
 I'm in Love – album di Melba Moore del 1988
 I'm in Love – singolo di Ginuwine del 2006
 I'm in Love (I Wanna Do It) – singolo di Alex Gaudino del 2010
 I'm in Love – album di Sanna Nielsen del 2011
 I'm in Love – singolo di Sanna Nielsen del 2011
 I'm in Love – singolo di Ola Svensson del 2012
 I'm in Love – singolo dei Mini Mansions del 2019